

Сузак — село, Сузацький район, Туркестанська область

Сузак — село, Сузацький район, Джалал-Абадська область

Див. також 
 Сузацький район
 Сузацький сільський округ